

Geografia 
 Niš – città della Serbia

Sigle 
  Nanostructured Interfaces and Surfaces – centro di ricerca su superfici ed interfasi nanostrutturate dell'Università degli studi di Torino (Italia)
 National Intelligence Service – agenzia di spionaggio della Corea del Sud
 Naval Investigative Service – precedente nome del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) unità investigativa della Marina degli USA
 Nazionale italiana sindaci – squadra di calcio composta da sindaci italiani 
 Network Information Service – servizio di directory sviluppato da Sun Microsystems 
 Network Information System – sistema di trasmissione delle informazioni di Borsa Italiana
 New Israeli Shekel – nuovo siclo israeliano, valuta di Israele
 Neurodynamic Information Science (Scienza dell'informazione neurodinamica)- Ipotesi di lavoro nell'ambito delle scienze comportamentali sviluppata dal Thinqua Institute
 Nuova Italia Scientifica – casa editrice italiana
 Nucleo interventi speciali della polizia municipale di Trieste
 Nucleo intervento speciale del Comando generale delle capitanerie di porto
  Sodium-iodide symporter

Chimica 
 NiS – formula chimica della millerite

Codici 
 NIS – codice vettore ICAO di Nicaragüenses de Aviación